Sezóna 1989/1990 byla 43. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Dynamo Moskva.

Nejhorší šestici celků první fáze čekala prolínací soutěž proti čtveřici nejlepších týmů 2. ligy. Vzhledem ke snížení počtu účastníků soutěže na 15 si účast v nejvyšší soutěži zajistilo 5 nejlepších celků této baráže. Všichni prvoligisté v baráži uspěli a udrželi se, kromě týmu Dynamo Charkov, které se nevešlo do první pětice.

První fáze

Finálová skupina 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1989
Lední hokej v roce 1990